Алексе́й Бы́ков:
 Быков, Алексей Андреевич (1896—1977) — советский нумизмат-востоковед.
 Быков, Алексей Васильевич (1915—1989) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Быков, Алексей Прокопьевич (1922—1995) — полный кавалер Ордена Славы. Вымышленные персонажи 
 Быков, Алексей Петрович — персонаж, главный герой ряда произведений братьев Стругацких.